La saison 1966-1967 est la  de la Coupe d'Europe de hockey sur glace.

Premier tour 

Note : les manches 3 et 4 du match Jesenice-Cortina ne se sont pas jouées en Italie mais à Ljubljana en Yougoslavie.

Deuxième tour

Quarts de finale 

''Note : à l'issue de la 4e manche du match Klagenfurter-Cortina, les autrichiens se qualifient à l'issue de la s"ance de fusillade 3 à 1

Demi-finales

Finale

Résultats

Bilan 
Le ZKL Brno remporte la  Coupe d'Europe, bien aidé par le forfait du champion soviétique.

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes 

Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1966
Hockey sur glace en 1967
Hockey sur glace M1